Forever for Now – album degli April Wine del 1977
Forever for Now – album di Harry Connick Jr. del 1993
Forever for Now – lungometraggio di Kipley Wentz del 2004
Forever for Now – album di LP del 2014